Collegio uninominale Liguria - 01 – collegio elettorale della Repubblica italiana per l'elezione dei deputati
 Collegio uninominale Liguria - 01 – collegio elettorale della Repubblica italiana per l'elezione dei senatori